Hans Karlsson (ur. 1946) – szwedzki polityk i związkowiec, minister
 Hans Karlsson (ur. 1948) – szwedzki polityk i związkowiec, parlamentarzysta, eurodeputowany